The Getaway  La fugida (pel·lícula de 1972) , pel·lícula estatunidenca dirigida per Sam Peckinpah
 The Getaway (saga de videojocs), saga de videojocs creats per Sony Computer Entertainment
 The Getaway (videojoc), videojoc d'acció i aventura publicat el desembre de 2002 per a Playstation 2
 The Getaway: Black Monday, videojoc d'acció i aventura publicat el 2004 per a Playstation 2
 The Getaway 3, tercer videojoc de la saga de crim londinenca popular de Sony, The Getaway
 The Getaway (àlbum), treball publicat el 2016 pel grup Red Hot Chili Peppers